Villa Crespi  – Edificio in stile moresco sul lago d'Orta
Villa Crespi  – edificio realizzato a Posillipo da Davide Pacanowski
Villa Crespi  – casa padronale della famiglia Crespi nell'omonimo villaggio operaio di Crespi d'Adda

Pagine correlate
Casa Crespi